Коте () — фамилия французского происхождения, широко распространённая среди франкоканадцев. В самой Франции встречается относительно редко. Известные носители:
 Коте, Гийом (род. 1981) — канадский артист балета, хореограф и композитор.
 Коте, Дени (род. 1973) — канадский кинорежиссёр.
  — канадский композитор и звукорежиссёр, известный сотрудничеством с Робером Лепажем.
 Коте, Мишель (род. 1950) — канадский киноактёр-комик.
 Коте, Обер (1881—1938) — канадский вольный борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Коте, Патрик (род. 1980) — канадский боец ММА.
 Коте, Пол (1944—2013) — канадский яхтсмен, призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Коте, Райли (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Коте Шёрёш, Йожеф (1927—1959) — венгерский цыган, казнён как участник восстания 1959 года.

Другое 
 Коте (Магнисия) — деревня в Греции, в сообществе Трикерион.